70-я церемония вручения наград премии BAFTA за заслуги в области британского и международного кинематографа за 2016 год состоялась 12 февраля 2017 года в концертном зале Альберт-холл. Церемония транслировалась на канале BBC One, ведущим церемонии в 12-й раз стал Стивен Фрай.

Номинанты были объявлены 10 января 2017 года.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 5/11: Ла-Ла Ленд
 1/9: Прибытие
 0/9: Под покровом ночи
 2/6: Манчестер у моря
 2/5: Лев
 1/5: По соображениям совести, Я, Дэниел Блейк, Фантастические твари и где они обитают
 1/4: Флоренс Фостер Дженкинс
 0/4: Лунный свет
 1/3: Джеки
 0/3: Любой ценой, Доктор Стрэндж

Основные категории

Другие категории

Специальные награды

BAFTA Academy Fellowship Award 
 Мел Брукс

Премия BAFTA за выдающийся британский вклад в кинематограф 
 Сеть кинотеатров Curzon

См. также 
 Оскар 2017 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Золотой глобус 2017 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 Премия Гильдии киноактёров США 2017 (премия Гильдии киноактёров США)
 Золотая малина 2017 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 
 Film in 2017 | BAFTA Awards
 The EE British Academy Film Awards | BAFTA

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 2017 года